Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin Open de Madras.

Faits marquants 

 Après avoir atteint la finale l'an passé, Janko Tipsarević remporte l'Open de Madras en simple pour la  de sa carrière.
 Benoît Paire et Stanislas Wawrinka remportent leur premier titre de double en commun.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés

Wild cards (invitations)

Tableau complet

Résultats en double

Têtes de série

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Madras
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Madras
Sport en Inde en 2013
Tennis en décembre 2012
Tennis en janvier 2013